Verolme Verenigde Scheepswerven, Nederlands conglomeraat van scheepswerven
 Cornelis Verolme, Nederlands industrieel 
 Hetty Verolme-Werkendam, Australisch-Nederlands schrijfster en holocaustoverlevende